Fernand Doré peut faire référence à :
 Fernand Doré, industriel et espérantiste français ;
 Fernand Doré, acteur québécois.